Handschick ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Handschick (1939–1994), deutscher Maler
 Heinz Handschick (1931–2022), deutscher Grafiker und Illustrator
 Ingeborg Handschick (1930–2011), deutsche Autorin